Вортман () — немецкая фамилия:

 Вортман, Зёнке (род. 1959) — немецкий кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Вортман, Иво (род. 1949) — бразильский футболист, футбольный тренер.